Alvo ou Branco — cor
 Alvo ou Objetivo — fim que se quer atingir

Alvo Tecnologias Informação — empresa tecnológica de implementação de soluções de software de gestão para PME

Espécie-alvo — aquela que se pretende capturar com uma determinada arte de pesca

Alvo metálico — um tipo específico de Alvo de tiro usados em tiro desportivo

Geografia 
Alvo (Nebraska)

Ver também 
Hard Target — filme de 1993, dirigido por John Woo, com Jean-Claude Van Damme

Desambiguação